Cet article présente une chronologie détaillée de l'histoire de l'Acadie.

 avant 1604 
 1604 à 1649 
 1650 à 1699 
 1700 à 1749
 1750 à 1799 
 1800 à 1849 
 1850 à 1899 
 1900 à 1949 
 1950 à 1999 
 2000 à aujourd'hui

Voir également 
Histoire du Québec
Histoire du Canada
Histoire de la Nouvelle-France
Histoire de France
Histoire du Royaume-Uni
Histoire de l'Empire britannique